La Copa Hopman 2001 corresponde a la 13.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, Eslovaquia, Suiza, Tailandia, Japón y Sudáfrica. 

La competencia comenzará el 30 de diciembre de 2000 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Bélgica vs. Japón

Grupo A

Tabla de posiciones

Sudáfrica vs. Australia

Sudáfrica vs. Tailandia

Suiza vs. Australia

Suiza vs. Sudáfrica

Suiza vs. Tailandia

Tailandia vs. Australia

Grupo B

Tabla de posiciones

Bélgica vs. Rusia

Rusia vs. Eslovaquia

Eslovaquia vs. Bélgica

Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos vs. Rusia

Estados Unidos vs. Eslovaquia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2001